José Sánchez Guerra y Martínez (1859-1935), polític espanyol.
 José Sánchez Martínez (1937), ex pilot de motociclisme català.